Das Wismilak Open 1996 war ein Damen-Tennisturnier in Surabaya. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1996 und fand vom 7. bis 13. Oktober 1996 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1996
Tennisturnier in Surabaya